Сан Симон Заватлан има више значења:

 Општина Сан Симон Заватлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Симон Заватлан (Сан Симон Заватлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику